Orsilochides är ett släkte av insekter. Orsilochides ingår i familjen sköldskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldskinnbaggar
Orsilochides